Žuta majica Sportskih novosti godišnja je nagrada koju dodjeljuje hrvatski sportski novinski list Sportske novosti najboljem igraču prve hrvatske nogometne lige. Nagrada se, za Prvu HNL, dodjeljuje od 1992. godine, a temelji se na ocjenama sportskih novinara.

Dosadašnji dobitnici nagrade

Izvor: Nogometni-magazin.com

Hrvatske nogometne nagrade